Візурешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Бучумень.
 Візурешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Чокенешть.